Guesalaga kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Guesalaga (ö), 
 Guesalaga (bergspass), 

Robotskapade Antarktisförgreningar